Das Pontins Professional 1985 war ein Snooker-Turnier im Rahmen der Saison 1984/85. Vom 11. bis 18. Mai fand es in Pontins’ Ferienresort in Prestatyn an der Nordküste von Wales statt.

Titelverteidiger Willie Thorne verlor im Halbfinale gegen Terry Griffiths, der danach auch das Turnier gewann. Er siegte mit 9:7 über John Spencer, der damit zum zweiten Mal in Folge das Endspiel des Pontins Professional verlor. Griffiths war der dritte Waliser, der das Turnier gewinnen konnte.

Finalrunde 
Mit der Zeit verlor das Turnier an Attraktivität. Von den Top 8 der Weltrangliste waren nur die Waliser zu ihrem Heimturnier gekommen, die Top 4 waren ferngeblieben. 8 Spieler aus den Top 30 traten an und bestimmten in drei Ausscheidungsrunden den Turniersieger.

Finale

Century-Breaks 
Nur einmal wurde bei einem Break die 100er-Grenze überschritten: John Spencer erzielte sein Century-Break im Halbfinale.

Quellen 

Snookerveranstaltung 1985
1985